IBE – Instytut Badań Edukacyjnych, polski instytut naukowy
 IBE – , agenda UNESCO
 Ibe – stolica aramejskiego państwa Aram
 IBE – kodowe oznaczenie linii lotniczych Iberia według klasyfikacji ICAO
 IBE – Internet Booking Engine
 IBE – inhibitory biosyntezy ergosterolu, sposób działania substancji czynnej w szerokiej grupie fungicydów (triazoli) do zwalczania chorób grzybowych roślin